Кру́глый пруд:
 Круглый пруд — пруд в Москве
 Круглый пруд — пруд в Павловске (Санкт-Петербург)

Другое 
 Улица Круглый Пруд — улица в Павловске (Санкт-Петербург)